Okręty US Navy o nazwie USS "Implicit":
 Pierwszy "Implicit" (AM-246) był trałowcem typu Admirable, który był w służbie w latach 1944-1970. Następnie został przekazany Chinom.
 Drugi "Implicit" (AM-455) był trałowcem typu Aggressive, który był w służbie w latach 1954-1994.
Implicit